Canada
Divisione No. 2 – divisione censuaria dell'Alberta
Divisione No. 2 – divisione censuaria del Manitoba
Divisione No. 2 – divisione censuaria del Saskatchewan
Divisione No. 2 – divisione censuaria di Terranova e Labrador